Хо́лден () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
  (1807—1897) — британский предприниматель, политик и изобретатель, член Палаты общин (1865—1868, 1882—1895).
 Холден, Александра (род. 1977) — американская актриса.
 Холден, Аманда:
  (1948—2021) — британская либреттистка и пианистка, лауреат премии Лоренса Оливье за достижения в опере (2001).
 Холден, Аманда (род. 1971) — английская актриса и телеведущая.
  (1833—1912) — британский политик, член Палаты общин (1885—1886, 1892—1900).
  (1881—1948) — канадский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной ассоциации «Монреаль Шемрокс» и «Квебек Булдогз».
 Холден, Боб:
  (род. 1932) — австралийский автогонщик, победитель гонки «Галлагер 500» (1966).
  (род. 1949) — американский политик, губернатор штата Миссури (2001—2005).
 Холден, Генри:
  (1823—1900) — британский военный деятель, спортивный администратор и полицейский, констебль графства Ноттингемшир (1856—1892).
  (1887—1963) — британский ботаник и судмедэксперт, заведующий кафедрой ботаники Манчестерского университета (1934—1936), директор лабораторий Скотланд-Ярда (с 1946), член Эдинбургского королевского общества (с 1927).
  (род. 1927) — американский игрок в поло и дипломат, чемпион США (1993), посол США на Ямайке (1989—1993).
 Холден, Глория (1903—1991) — американская актриса.
  (род. 1987) — канадский сноубордист, участник Олимпийских игр (2014).
 Холден, Джеймс:
  (1914—1996) — американский юрист, председатель Верховного судя штата Вермонт (1963—1972).
  (род. 1979) — американский исполнитель в жанре электронной музыки, диджей и музыкальный продюсер.
  (1916—1992) — британский художник, участник Олимпийских игр (1948).
 Холден, Джина (род. 1975) — канадская актриса.
 Холден, Джозеф:
  (1844—1875) — американский политик, мэр столицы штата Северная Каролина Роли (1874—1875).
  (1913—1996) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Филадельфия Филлис».
 Холден, Джоди (род. 1968) — канадский волейболист.
 Холден, Джон:
  (1882—1949) — англиканский священник, епископ-миссионер в Западном Китае (1933—1936).
  (1907—2004) — британский бегун, чемпион мира по кроссу (1933—1935, 1939).
  (1910—1976) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда» и «Джелонг».
 Холден, Джон Роберт (род. 1976) — российский и американский баскетболист.
  (1889—1959) — игрок в австралийский футбол и тренер, тренер клуба Викторианской футбольной лиги «Фицрой» (1916—1919).
  (род. 1990) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Килкенни (2014, 2015) и клуба «Баллихейл Шемрокс» (2015).
  (род. 1978) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ.
  (род. 1979) — британский футболист, игрок Шотландской премьер-лиги в составе клуба «Фалкирк».
  (род. 1980) — британская крикетчица, чемпионка Европы в составе сборной Англии (1999).
 Холден, Дуг (1930—2021) — английский футболист.
  (1895—1953) — американский вице-адмирал, командующий ВМС США в Германии (1951—1952).
  (1856—1937) — британский военный деятель и инженер, заведующий Королевским пушечным заводом (1899—1912) и Королевским транспортным заводом (1907—1912), член Королевского общества (с 1895).
  (род. 1952) — американский политик, мэр-президент столицы штата Луизиана Батон-Ружа (2005—2016).
  (род. 1937) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Уиган Уорриорс» (1959, 1965).
  (1919—2020) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Музея Виктории и Альберта.
  (род. 1957) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Норт-Мельбурн» и «Сидней Суонс».
  (род. 1960) — американский политик, мэр Пасадины (штат Калифорния; 1997—1999).
  (род. 1997) — британская велогонщица, бронзовая медалистка чемпионата Великобритании по шоссейным гонкам (2019) и в раздельном старте (2022).
 Холден, Лори (род. 1972) — американская актриса.
  (1858—1930) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (род. 1968) — британский боксёр, чемпион Великобритании в тяжёлом весе (2000).
 Холден, Марджин (род. 1964) — американская актриса и мастер боевых искусств.
  (род. 1971) — американская велогонщица, чемпионка мира в гите (2000).
 Холден, Марк:
  (род. 1954) — австралийский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актёр, лауреат премии «Лоуги» им. Джорджа Уоллеса лучшему новому таланту (1977).
  (род. 1957) — американский хоккеист, игрок клубов НХЛ «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс».
  (1954—2007) — ирландский хёрлер и игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии по гэльскому футболу в составе команды графства Дублин (1983).
  (1927—1982) — британская поэтесса, лауреат премии Чамли Общества авторов (1972).
 Холден, Ник (род. 1987) — канадский хоккеист.
  (1893—1976) — американский инженер и педагог, обладатель медали Генри Лоренса Ганта Американской ассоциации менеджмента и Американского общества инженеров-механиков (1941).
  (род. 1940) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Дублин (1963).
 
  (род. 1997) — британский футболист, игрок чемпионата Ирландии в составе клуба «Дерри Сити».
  (1890—1967) — американский теннисист, финалист чемпионата США на крытых кортах (1910).
  (род. 1959) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
  (1894—1972) — американский писатель, поэт и издатель.
  (род. 1941) — американский музыкальный критик, лауреат премии «Грэмми» за заметки к альбому (1986).
 Холден, Стюарт (род. 1985) — американский футболист.
  (1675—1740) — британский предприниматель и политик, директор (1720—1727) и заведующий (1729—1731) Банка Англии, член Палаты общин (1735—1740).
  (род. 1957) — американский политик и чиновник, член Палаты представителей (1993—2013).
  (1741—1823) — американский военный деятель и судья, делегат 2-го Континентального конгресса (1788, 1789).
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Аризона Кардиналс» и «Детройт Лайонс».
 Холден, Уильям:
  (1818—1892) — американский политик, губернатор штата Северная Каролина (1865, 1868—1871).
  (ок. 1824—1884) — американский политик, вице-губернатор штата Калифорния (1867—1871).
  (1889—1971) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Янкис» и «Цинциннати Редс».
 Холден, Уильям (1918—1981) — американский актёр.
  (1921—2020) — британская писательница.
  (род. 1952) — австралийский певец, актёр и телеведущий, лауреат премии Австралийского киноинститута за главную роль в минисериале или телефильме (1990).
 Холден, Фэй (1893—1973) — американская киноактриса.
  (1888—1962) — американский бегун и бейсболист, участник Олимпийских игр (1912).
  (род. 1963) — американский гребец, участник Олимпийских игр (1996).
 Холден, Чарльз (1875—1960) — британский архитектор.
  (род. 1999) — британская бадминтонистка, чемпионка Англии (2021).
 Холден, Эдвард:
  (1831—1926) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1891—1892).
 Холден, Эдвард Синглтон (1846—1914) — американский астроном.
  (1848—1919) — британский банкир и политик, член Палаты общин (1906—1910), управляющий директор (1898—1919) и председатель (1908—1919) банка «Мидланд».
  (1885—1947) — австралийский предприниматель и политик, основатель, директор (1917—1934) и председатель (1934—1947) первой австралийской автомобильной компании Holden.
  (род. 1982) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание галереи «Тейт».
 Холден, Эндрю:
  (Джон Эндрю Холден; 1948—2014) — британский бегун, чемпион мира по кроссу в составе сборной Англии (1971, 1976, 1979).
  (род. 1960/1961) — австралийский журналист, главный редактор газет The Press (2007—2012) и The Age (2012—2016).
  (род. 1962) — британский футболист, полуфиналист Кубка Англии в составе клуба «Олдем Атлетик» (1990).
  (род. 1947) — британский журналист, главный музыкальный критик газеты The Observer (2002—2008), президент Международной федерации покера (2009-2013-).

  (род. 1952) — британский военный историк, лауреат премии Сэмюэла Элиота Морисона Общества военной истории (2019).
 Холден-Рид, Кристен (род. 1973) — канадский актёр.

Топонимы 
 Холден — кратер на Луне.
 Холден — тауншип в округе Гудхью, штат Миннесота, США.
 Холден-Хайтс — статистически обособленная местность в округе Ориндж, штат Флорида, США.

Другое 
 Холден — большой ударный кратер на восточной границе Моря Изобилия на видимой стороне Луны.
 Холден — марсианский ударный кратер.
 Холден — австралийский производитель автомобилей.
 Формула-Холден — автогоночный чемпионат на машинах с открытыми колёсами, являвшийся старшим дивизионом подобных гонок в Австралии.
 Холден Колфилд — главный персонаж романа Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

См. также 
  (род. 1956) — норвежский математик, президент Норвежского королевского общества наук и литературы (2014—2016).
 Халден